Die Liste der Bürgermeister von Görlitz führt alle bekannten Bürgermeister der Stadt Görlitz auf. Seit dem Jahr 1844 trägt das Stadtoberhaupt den Titel Oberbürgermeister.

Entwicklung und Kompetenzen 
Das Bürgermeisteramt kommt in der Stadt erst seit Ende des 13. Jahrhunderts vor. Im Jahr 1296 wurde Albrecht von Radeberg als Magister civium (Bürgermeister) genannt. Das Bürgermeisteramt konnte sich wohl lange Zeit nicht gegen das Amt des Vogts durchsetzen. Dies belegt beispielsweise auch die Verleihung des Magdeburger Schöffenrechts im Jahr 1304, bei dem nur die Ratsmänner der Stadt nicht aber der Bürgermeister genannt wird. Erst mit der Erstarkung des Rats der Stadt und der Ratsmänner verlor der Vogt und die königlichen Beamten an Macht über die Angelegenheiten innerhalb der Stadt. Die Leitung des Stadtregiments oblag von nun den Ratsmännern und den Schöffen, die ebenfalls vom Rat bestimmt wurden. An der Spitze stand der Magister consulum (Ratsmeister bzw. Bürgermeister). Auch die Verordnungen des Landesherren ergingen nicht mehr an den Vogt, sondern an den Rat. Dem Vogt blieben die nur ein Aufsichtsrecht, die Leitung der Verteidigung der Stadt in Kriegszeiten und die Gerichtsbarkeit. Die Beamten und der Vogt hielten sich nur noch selten in der Stadt auf.

Bürgermeister, Schöffen und Ratsmänner sahen sich von nun als Dominium der Stadt sowie der Stadtdörfer und trennten ihr Gebiet gänzlich vom Land bzw. der Ritterschaft. Mit Etablierung der bürgerlichen Verwaltung der Stadt, an deren Spitze der Bürgermeister stand, hörte der erste Stand auf Teil der Einwohnerschaft zu sein. Somit verblieben nur noch zwei Stände: die Bürger mit den ratsfähigen Geschlechtern und Patriziern sowie die Handwerker und Plebejer, die gemeinsam die Gemeinde bildeten. Auch die Handwerker erzwangen Mitte des 14. Jahrhunderts die Teilnahme an der Verwaltung. Dennoch dauerte der Unterschied zwischen beiden Ständen noch lange fort.

Nachdem das Bürgermeisteramt anfangs nur für ein Jahr besetzt wurde, traten ab Ende des 18. Jahrhunderts die Bürgermeister längere Amtszeiten an. Am 1. Juni 1844 ernannte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Gottlob Ludwig Demiani zum ersten Oberbürgermeister der Stadt. Seitdem trugen alle folgenden Stadtoberhäupter diesen Titel. Erst im September 1896 verlieh Kaiser Wilhelm II., der anlässlich einer Parade in Görlitz weilte, dem Oberbürgermeister das Recht zum Tragen einer Amtskette. Die Kette wurde vom Juwelier Richard Höer geschaffen. Paul Büchtemann war der erste Oberbürgermeister, der die Amtskette trug.

Gemäß § 51 der Sächsischen Gemeindeordnung beträgt eine Amtszeit des Oberbürgermeisters sieben Jahre, kann sich jedoch bei einer Wiederwahl entsprechend verlängern. Er wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Der Oberbürgermeister hat die Stellung eines hauptamtlichen Beamten auf Zeit und ist Vorsitzender des Stadtrats sowie Leiter der Stadtverwaltung. Somit ist er Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der städtischen Bediensteten. Weiterhin vertritt er die Stadt, bereitet Stadtratssitzungen sowie deren Ausschüsse vor und vollzieht deren Beschlüsse. Er hat jedoch auch ein Widerspruchsrecht, von dem er Gebrauch machen muss, wenn er der Meinung ist, dass die Beschlüsse rechtswidrig bzw. zum Nachteil der Stadt sind.

Laut sächsischer Gemeindeordnung kann sich der Oberbürgermeister bis zu zwei Beigeordnete bestellen. Im Jahr 2012 hat der Oberbürgermeister jedoch nur einen Beigeordneten – Bürgermeister Michael Wieler. Der Beigeordnete wird jedoch nicht von den Bürgern, sondern vom Stadtrat in einem besonderen Wahlgang gewählt.

Der derzeitige Oberbürgermeister Octavian Ursu ist Leiter des Dezernats I, Bürgermeister Michael Wieler leitet das Dezernat II.

Mittelalter

Frühe Neuzeit

19. und 20. Jahrhundert

Zeit des Nationalsozialismus

Nach 1945

Nach 1990

Siehe auch 
 Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahlen in Görlitz

Literatur

Weblinks 
 goerlitz.de: Oberbürgermeister

Einzelnachweise 

!
Gorlitz
Burgermeister Gorlitz